Hot () може значити:

У музиці
 «Hot» — альбом Squirrel Nut Zippers.
 Hot — альбом Мелані Браун.
 Hot — альбом Taeyang.
 Hot — альбом Інни.
 Hot — пісня Авріл Лавінь.
 Hot — пісня Beatnuts.
 Hot — пісня Інни.
 H.O.T. (High-Five of Teenagers) — корейський поп-гурт.

Техніка 

 HOT (ПТРК) — протитанковий ракетний комплекс виробництва Франції-Німеччини.